Спацијализам може бити:

 Спацијализам (књижевност)
 Спацијализам (уметност)